El Manzano kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Manzano, Uruachi, 
 El Manzano, Hidalgo, Epazoyucan, 
 El Manzano, Michoacán de Ocampo, Maravatío, 
 El Manzano, Tabasco, Centro, 
 El Manzano, Veracruz, 
 El Manzano, Guadalupe y Calvo,

Spanien 

 El Manzano, Spanien, Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar